Los cerebrados son una prolongación de la imponente Supermente Zerg en el universo de ficción del videojuego StarCraft. Su aspecto es una mezcla entre cerebro alargado y forma de oruga. En vista del enorme desarrollo alcanzado por su enjambre, la Supermente decidió crear a estas criaturas para repartirse el control de sus vasallos, y ayudarle a controlar lar Crías Zerg. Así, cerebrados y Supermente están fuertemente unidos psíquicamente. Los cerebrados se encargan de supervisar y ordenar todo el enjambre Zerg, así como de expandir su imperio. Únicamente tenían misiones muy simples como ordenar, matar, conquistar y construir.

Hay tres cerebrados importantes: Zasz, Daggoth y Kaloth. Su aspecto es una mezcla entre cerebro alargado y forma de oruga.
 Zasz controla a la Cría Garm. En el juego se bate en duelo verbal con Sarah Kerrigan en más de una ocasión. Finalmente acabará muriendo a manos del Templario Tétrico Zeratul lo que impedirá su reencarnación al haber sido asesinado por las fuerzas tétricas de los templarios.
 Daggoth controla a la Cría Tiamat. Aparece en el juego enviando sus más poderosas unidades, los Cazadores Asesinos, hidraliscos tremendamente mejorados en ataque y en defensa. Durante un breve periodo y tras la caída de la Supermente, Daggoth tomará el poder de todos los Zerg pero inmediatamente Sarah Kerrigan asumirá el rol de líder y será ella la que controla a su antojo la inmensidad de Zerg dispersos por las estepas de los mundos.
 Kaloth

Zerg

en:Races of StarCraft#Zerg